Lumo peut faire référence à :
 Lumo (quartier de Guernica), un quartier de la ville de Guernica en Espagne ;
 lumo (jeu vidéo), un jeu vidéo d'aventure sorti en 2016 ;
 LUMO, un des deux types d'orbitales frontières, d'après l'acronyme en anglais lowest unoccupied molecular orbital ;
 Lumo Skëndo, le surnom du personnage politique albanais Mit'hat Frashëri ;
 Lumo, le nom de la revue biannuelle de l'association canadienne d'espéranto ;
 Lumo, une plateforme française de financement participatif de la transition énergétique ;
 , un film documentaire de 2007.
 , société d'exploitation ferroviaire.